Stoltenberg steht für:

 Stoltenberg, Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein

Stoltenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Stoltenberg (* 1957), deutsche Autorin und Literaturkritikerin
 Bryan Stoltenberg († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Camilla Stoltenberg (* 1958), norwegische Epidemiologin
 Christian Ulrich Stoltenberg (1707–1761), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Fritz Stoltenberg (1855–1921), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Gerhard Stoltenberg (1928–2001), deutscher Politiker (CDU)
 Hans Stoltenberg (1879–1983), US-amerikanischer Landschaftsmaler
 Hans Stoltenberg Lerche (1867–1920), norwegischer Kunsthandwerker und Bildhauer
 Hans Lorenz Stoltenberg (1888–1963), deutscher Soziologe
 Jason Stoltenberg (* 1970), australischer Tennisspieler
 Jean-Gustave Stoltenberg-Lerche (1898–1979), deutscher Manager und Unternehmer
 Jens Stoltenberg (* 1959), NATO-Generalsekretär, ehemaliger norwegischer Ministerpräsident
 Jochim Stoltenberg (* 1941), deutscher Journalist
 Karin Stoltenberg (1931–2012), norwegische Politikerin
 Klaus Stoltenberg (* 1939), deutscher Jurist
 Ole Kristian Stoltenberg (* 1977), norwegischer Biathlet
 Peter Stoltenberg (* 1949), deutscher Politiker (Grüne)
 Robert Stoltenberg (* 1965), norwegischer Komiker, Schauspieler und Fernsehproduzent
 Theodor Stoltenberg (1850–1937), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Propst
 Thorvald Stoltenberg (1931–2018), norwegischer Politiker